Baijens ist der Familienname folgender Personen:

 Dani Baijens (* 1998), niederländischer Handballspieler
 Indy Baijens (* 2001), niederländische Volleyballspielerin